

Santarém